OKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oksapmin (Papua Nuova Guinea)